2 miejscowości w Polsce:
 Szyjki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Szyjki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów

Miejscowość na Białorusi:
 Szyjki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim